Tamariscella är ett släkte av bladmossor. Tamariscella ingår i klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Egentliga bladmossor
Tamariscella